Diabolo (griech. Diábolos „der Verleumder, Durcheinanderwerfer, Verwirrer“) steht für:

 den Teufel
 Diabolo (Bootsklasse), ein Jollenkreuzer aus Sperrholz 
 Diabolo (Projektil), Bleiprojektile unterschiedlichen Kalibers
 Diabolo (Spielgerät), ein Jongliergerät
 Diabolo (Jugendservicebüro), Kinder- und Jugendaustausch Deutschland – Niederlande
 Diabolo (Manga), ein japanischer, christlicher Comic von Kaoru Ohashi (2001–2003)
 Diabolo (Getränk), ein Erfrischungsgetränk aus Limonade und Sirup in Frankreich, zum Beispiel diabolo menthe (mit Pfefferminzsirup)
 Diabolo Kleinauto-AG, einen ehemaligen deutschen Automobilhersteller (1922–1927)
 Diabolo-Projekt, ein Bahnprojekt am Flughafen Brüssel-Zaventem

Siehe auch:
 Advocatus Diaboli
 Diablo (Begriffsklärung)